QRL steht für:
 Qualifikationsrichtlinie, eine EU-Richtlinie im Gemeinsamen Europäischen Asylsystem, siehe Richtlinie 2011/95/EU
 QR-Code mit eingebetteter URL
 Q-Schlüssel im Funkdienst mit Standard-Nachricht:
 als Frage: Are you busy? („Bist du beschäftigt?“)
 als Antwort: I am busy. („Ich bin beschäftigt“)
 im übertragenen Sinn: Ich gehe QRL. („Ich gehe zur Arbeit.“)
 Queensland Rugby League, amtlicher Rugby-League-Verband von Queensland, Mitglied der Australian Rugby League Commission

Abkürzung